Un assassinat politique peut référer à :
 Assassinat politique, au sens propre (meurtre) ;
 Assassinat politique, au sens figuré, par ruine de la réputation (character assassination en anglais).